Порожки — топоним в России:
 Порожки (Вологодская область), Вашкинский район:
 Порожки — ойконим в Новгородской области:
 Порожки (Волотовский район),
 Порожки (Солецкий район),
 Порожки — ойконим в Тверской области:
 Порожки (Бологовский район),
 Порожки (Калининский район),
 Порожки (Удомельский район).
 Порожки — урочище в Ломоносовском районе Ленинградской области, место начала операции Январский гром.